Seifer ist der Name von

 Karl Seifer, Pseudonym für den deutschen Bauern, Schriftsteller und Mundartautor Klages Klump (1899–1972)
 Peter Ernst Seifer, genannt Wilhelm Seifer (1841–1923), deutscher Unternehmer, ab 1886 Eigentümer der Ehranger Walzenwerke
 Theo Seifer (1883–1946), deutscher Ingenieur sowie Erdöl- und Bergwerks-Unternehmer

Seifer steht für

 Wilh. Seifer & Cie, Unternehmen der Mühlenindustrie in Trier, auch Ehranger Kyllmühle oder Ehranger Walzenmühle genannt, siehe Ehranger Walzenwerke

Siehe auch:
 Seiffer
 Seyfer
 Seyffer
 Seifert